Botzenhardt ist der Familienname folgender Personen:

 David Botzenhardt (1871–1928), deutscher Goldleistenarbeiter und Politiker (SPD)
 Paul Botzenhardt (1914–2000), deutscher Fotograf